Blaster puede referirse a:

Ficción 
 Blaster o  bláster es uno de los nombres genéricos que se usan para llamar a la pistola de rayos en la ciencia ficción.
 Blaster (Star Wars), traducida en español como «bláster», es un tipo de arma del universo Star Wars que dispara rayos de intensa energía de plasma.
 Blaster (Blade Runner), traducida ocasionalmente como «bláster» es una pistola usada por Rick Deckard y otros blade runners en la franquicia Blade Runner.
 Blaster (personaje de Transformers), personaje de la franquicia Transformers.

Informática 
 Blaster (gusano informático), gusano informático de Windows.
 Blaster Master, videojuego de plataformas y run and gun de 1988 y sus posteriores 
 Blaster Master (saga), saga de videojuegos al que pertenece el mencionado anteriormente. 
 Sound Blaster, familia de tarjetas de sonido de Creative Technology.

Música 
 Blaster beam, instrumento musical electrónico.
 Blaster (canción), sencillo de la banda Flow publicado en 2003.
 Blaster (álbum de Scott Weiland), álbum de Scott Weiland lanzado en 2015.